Сеака има више значења:

 Сеака (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Сеака (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Сеака (Сеака), насеље у округу Олт у Румунији
 Сеака (Побору), насеље у округу Олт у Румунији
 Сеака (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Сеака (Салатручел), насеље у округу Валча у Румунији
 Сеака (Калиманешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Сеака (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Сеака (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији